El pacto  es un convenio o tratado solemne, estricto y condicional entre dos o más partes en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento.

Pacto político 
Los pactos en política suelen  darse con la finalidad de consolidar gobiernos, en los diversos ámbitos: municipal, regional o estatal. Los pactos que se establecen con anterioridad a las elecciones son los denominados Pactos Preelectorales; y los que se realizan tras las elecciones se denominan Pactos Postelectorales.
Los gobiernos que ejercen sin mayoría absoluta suelen tener que recurrir a los "pactos puntuales", con otras formaciones políticas.

Pacto internacional 
Entre los numerosos tratados internacionales firmados se incluyen, entre otros, los siguientes:

 El Pacto Anti-Comintern entre Alemania y Japón (1936)    
 El Auto-Pacto (de la industria automotriz) entre Canadá y Estados Unidos (1965)
 El Pacto Kellogg-Briand, un tratado multilateral contra la guerra (1928)
 El Pacto de Londres entre Italia y la Triple Entente (Gran Bretaña, Francia y Rusia) (1915)
 El Pacto Molotov-Ribbentrop entre Alemania y la Unión Soviética (1939) 
 El Pacto de neutralidad soviético-japonés (1941)  
 El Pacto del Atlántico Norte o de Washington, fundador de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN (1949)
 El Pacto de acero entre Italia y Alemania (1939)
 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento entre los estados miembros de la Unión Europea sobre política fiscal (1997) 
 El Pacto tripartito entre Italia, Alemania y Japón (1940)
 El Pacto de Varsovia de los países comunistas de Europa del Este, liderado por la Unión Soviética (1955-1991)

Pacto nacional 
Entre los pactos a nivel nacional más notables se incluyen, entre otros:

El Pacto Federal de Argentina (1931)

El Pacto de Puntofijo entre varios partidos venezolanos (1938)

El Pacto Histórico entre varios partidos y sectores políticos colombianos para las elecciones 2022-2026

Véase también 
 
 Acto jurídico
 Contrato
 Negociación colectiva

Términos jurídicos
Derecho de obligaciones